Tobias Wagner (teolog)
Tobias Wagner (skladatelj)
Tobias Wagner (rukometaš)